A língua lapônicas de Quildim é uma língua lapônica falada no norte da Rússia.

Distribuição geográfica 
Embora seja falado por aproximadamente 800 pessoas em toda a península de Kola, sendo a mais difundida das Línguas lapônicas orientais, a área em torno de Lovozero tem a maior concentração falantes. Seu futuro, entretanto, parece não ser tão brilhante quanto o do lapônica escolto ou do lapônico de Inari.

Escrita 
O lapônico de Quildim usa uma versão estendida do alfabeto cirílico, que foi aprovada em 1937.

Amostra de texto 
Коаллэш са̄мь о̄ллма, пӯаррса кӣдт о̄ллма Шӯрр Шаннт Е̄ммьне туар ветеран! Мыйй тӣрвхэпь тӣнэтъ шӯрр вуэjтемь пӣййвенъ, коаллэш ветеран!!! Мӣнэсть лӣ шӯрр па̄ссьпэмушш тыйе мӣн ажь, вӣлльй, енъ я вуэррьпэнъ, штэ лоаjетъ мыйе мырр я̄лмуж. 9 пеййв майй ма̄нэсьт лӣ шурр роамм пра̄зднэhкь кэнньлегуэйм. Мыйй мушшьтэппь, манътэ вӣгэтъ пыетъ тыйй туаррэмь. Ва̄ллт я̄ллмуж эвтэсьт. Па̄ссьпе я е̄ммьне райя коаммрэллэпь тыйе мӣн пуаррса са̄мь кидт оллма!

Тӣнэт тирваhт Куэллнегк нёарк Са̄мь Соббар.

Em Russo

Дорогие саамы, старшее поколение, ветераны Великой отечественной войны! Мы поздравляем ВАС с великим ДНЕМ ПОБЕДЫ! Мы говорим ВАМ огромное СПАСИБО, Вам, наши отцы, братья, матери, сестры, за то, что Вы подарили нам мирную жизнь! 9 мая - большой счастливый праздник со слезами на глазах. Мы помним какие силы отдали Вы за свободную жизнь. СПАСИБО и до самой земли Вам низкий поклон, дорогие ветераны!!!

Вас поздравляет Саамский парламент Кольского полуострова.

Ligações externas 
 
 
 
  Sami-Russian dictionary, Kuruch R. D., Grammar of Kildin Sami language (DJVU, PDF)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quildim
lapônica Quildim
Oblast de Murmansque